Низ — інша назва історичної області Запорожжя.
 Низ — низовина (наприклад, Чорноморський низ)
 Низ — Земля УНР з центром у Єлисаветграді

Низ — присілок, Чагодощенський район, Вологодська область
 Низ — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область